Keresztes lovagok, a keresztes háborúkban részt vevő lovagrendek tagjai
Keresztes lovagok (Krzyżacy), Henryk Sienkiewicz lengyel író regénye (1990)
Kereszteslovagok, Sienkiewicz regénye alapján készült számítógépes játék
Kereszteslovagok (Crociati), 2001-es olasz–német film
A keresztes lovagok Egyiptomban, Giacomo Meyerbeer német zeneszerző operája (1824)